Эдуа́рдо Арту́ро Са́нчес (; 4 ноября 1982, Ла-Холья) — американский боец смешанного стиля, выступает на профессиональном уровне начиная с 2005 года. Представитель тяжёлой весовой категории, известен по боям на турнирах таких крупных организаций как UFC, Bellator, Titan FC, King of the Cage и пр.

Биография 
Эдди Санчес родился 4 ноября 1982 года в городе Ла-Холья, штат Калифорния, имеет мексиканские и доминиканские корни. Во время учёбы в старшей школе и позже в колледже играл в бейсбол на позиции питчера, однако в возрасте двадцати лет его карьера бейсболиста прекратилась, после того как он поехал на машине вместе с пьяным другом, попал в тяжёлую аварию и получил серьёзнейшие травмы — от удара он вылетел через лобовое стекло, при этом его ноги были настолько сильно повреждены, что врачи рассматривали вариант с ампутацией.

В 2005 году, восстановившись от травм, Санчес дебютировал в профессиональных боях по смешанным правилам. В первых пяти поединках одержал уверенные победы, в том числе взял верх над опытным Энтони Руисом, в результате чего в 2006 году получил приглашение принять участие в турнирах престижной американской организации Ultimate Fighting Championship. В первом бою нокаутировал бразильца Марио Нето, но во втором потерпел первое в карьере поражение — техническим нокаутом проиграл хорвату Мирко Филиповичу.

Впоследствии провёл в UFC ещё четыре боя. Сначала дважды победил, досрочно выиграл у ирландца Колина Робинсона и австралийца Соа Палелеи, причём последний нокаут был признан лучшим нокаутом вечера. Затем два раза подряд проиграл, нокаутом голландцу Антони Хардонку и единогласным решением судей американцу Джастину Маккалли. На этом его взаимоотношения с организацией прекратились.

В 2009 году Санчес подписал контракт с другим американским промоушеном Bellator, дебютировал здесь с победы нокаутом над соотечественником Джеем Уайтом. Одновременно с этим участвовал в боях сторонних организаций, успешно съездил на турниры в Пуэрто-Рико и Мексику. В 2010 году одержал вторую победу в Bellator, после чего был включён в третий сезон гран-при тяжеловесов, где, тем не менее, в первом же четвертьфинальном матче техническим нокаутом потерпел поражение от англичанина Нила Гроува.

Дальше Эдди Санчес выступал в основном в региональных малоизвестных промоушенах, дрался в Канаде, Польше, России, Хорватии. В 2011 году раздельным решением судей победил американца Бретта Роджерса, но потом в следующем году досрочно проиграл поляку Дамиану Грабовскому и россиянину Виталию Минакову, болевым приёмом «кимура» и нокаутирующим ударом в голову соответственно. 

Последний официальный бой провёл в апреле 2014 года, в первом же раунде был нокаутирован малоизвестным хорватским бойцом.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|13-8
| Стьепан Бекавак
|Нокаут ударом рукой
|FFC11: Jurkovic vs. Kaluderovic
|
|align=center|1
|align=center|1:07
| Осиек, Хорватия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-7
| Виталий Минаков
|Нокаут ударом рукой
|Fight Nights: Битва под Москвой 7
|
|align=center|1
|align=center|1:59
| Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-6
| Дамиан Грабовский
|Болевой приём «кимура»
|MMA Attack 2
|
|align=center|2
|align=center|2:02
| Катовице, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|13-5
| Бретт Роджерс
|Раздельное решение судей
|Titan Fighting Championships 20
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Канзас-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-5
| Майк Уайтхед
|Раздельное решение судей
|Pure Fighting Championships 6
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Ред-Дир, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|12-4
| Нил Гроув
|Технический нокаут ударами руками
|Bellator 24 (четвертьфинал)
|
|align=center|1
|align=center|1:32
| Холливуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Маркус Сурса
|Технический нокаут ударами руками
|Bellator 20
|
|align=center|3
|align=center|0:23
| Сан-Антонио, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Марк Хоннегер
|Единогласное решение судей
|Maximo Fighting Championship
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Винс Лусеро
|Удушающий приём «гильотина»
|Total Combat 33
|
|align=center|1
|align=center|0:27
| Мехико, Мексика
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Джей Уайт
|Нокаут ударами руками
|Bellator 7
|
|align=center|1
|align=center|0:10
| Чикаго, США
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3
| Джастин Маккалли
|Единогласное решение судей
|UFC: Fight for the Troops
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Фейетвилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
| Антони Хардонк
|Нокаут ударами руками
|UFC 85
|
|align=center|2
|align=center|4:15
| Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Соа Палелеи
|Технический нокаут ударами руками
|UFC 79
|
|align=center|3
|align=center|3:24
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Колин Робинсон
|Технический нокаут ударами руками
|UFC 72
|
|align=center|2
|align=center|0:32
| Белфаст, Северная Ирландия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
| Мирко Филипович
|Технический нокаут ударами руками
|UFC 67
|
|align=center|1
|align=center|4:33
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Марио Нето
|Нокаут ударами руками
|UFC 63: Hughes vs. Penn
|
|align=center|2
|align=center|0:17
| Анахайм, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Уэйд Шипп
|Технический нокаут ударами руками
|TC 13: Anarchy
|
|align=center|3
|align=center|4:32
| Дель-Мар, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Джулиан Раш
|Технический нокаут (остановка углом)
|Total Combat 10
|
|align=center|1
|align=center|5:00
| Сан-Диего, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Эдриан Перес
|Сдача ударами руками
|KOTC 61: Flash Point
|
|align=center|1
|align=center|0:11
| Сан-Джасинто, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Энтони Руис
|Техническая сдача удушение «треугольником»
|KOTC 54: Mucho Machismo
|
|align=center|1
|align=center|2:49
| Сан-Джасинто, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Тони Тоуэрс
|Технический нокаут
|Total Combat 7
|
|align=center|1
|align=center|1:55
| Тихуана, Мексика
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Эдди Санчес  — страница на сайте Sherdog

Бойцы смешанных единоборств США
Персоналии:Хантингтон-Бич